Dean Malkoc, kanadski hokejist slovenskega rodu, * 26. januar 1970, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Malkoc je večino svoje kariere preigral v severnoameriških ligah, v ligi NHL je igral za klube Vancouver Canucks, Boston Bruins in New York Islanders, le v sezoni 2004/2005 je igral v avstrijski ligi za EC Heraklith SV Villach.

Pregled kariere

|-
| Powell River Paper Kings
| BCJHL
| 88/89
|
| 55
| 10
| 32
| 42
|
| 370
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 89/90
|
| 48
| 3
| 18
| 21
|
| 209
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 56
|-
| Kamloops Blazers
| WHL
| 90/91
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 90/91
|
| 56
| 10
| 23
| 33
|
| 248
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 5
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 91/92
|
| 66
| 1
| 11
| 12
|
| 274
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Utica Devils
| AHL
| 92/93
|
| 73
| 5
| 19
| 24
|
| 255
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 93/94
|
| 79
| 0
| 9
| 9
|
| 296
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 21
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 94/95
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 94/95
|
| 62
| 1
| 3
| 4
|
| 193
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 41
| 0
| 2
| 2
| -10
| 136
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 96/97
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| +3
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 96/97
|
| 33
| 0
| 0
| 0
| -14
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
|
| 40
| 1
| 0
| 1
| -12
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 98/99
|
| 61
| 2
| 8
| 10
| 0
| 193
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 8
|-
| New York Islanders
| NHL
| 98/99
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 99/00
|
| 62
| 2
| 8
| 10
|
| 130
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 00/01
|
| 65
| 1
| 4
| 5
| +2
| 232
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 20
| 0
| 2
| 2
| -2
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 785
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | -33
| bgcolor="#7FFF00" | 2880
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 110
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Kamloops Blazers
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti VSV EC